Osoby noszące nazwisko Sanneh:
 Bakary Sanneh (ur. 1959) – gambijski zapaśnik
 Bubacarr Sanneh (ur. 1994) – gambijski piłkarz
 Suwaibou Sanneh (ur. 1990) – gambijski lekkoatleta, sprinter
 Tony Sanneh (ur. 1971) – amerykański piłkarz